Саліньї́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 370 км на південний захід від Парижа, 50 км на південь від Нанта, 16 км на північ від Ла-Рош-сюр-Іона.

Історія 

1 січня 2016 року Саліньї і Бельвіль-сюр-Ві було об'єднано в новий муніципалітет Бельвіньї.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 655 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1812,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Саліньї на сайті французького Національного інституту географії
 Саліньї на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Саліньї на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Саліньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Саліньї на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вандея

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Вандея